Belisario Quevedo ist der Name folgender Personen:

 Belisario Quevedo (Schriftsteller) (1883–1921), ecuadorianischer Schriftsteller und Pädagoge

Belisario Quevedo steht für:

 Belisario Quevedo (Cotopaxi), Parroquia rural im Kanton Latacunga, Provinz Cotopaxi, Ecuador
 Belisario Quevedo (Quito), Parroquia urbana im Kanton Quito, Provinz Pichincha, Ecuador